IV-й чемпионат мира по санному спорту прошёл с 1 по 2 февраля 1958 года на санно-бобслейной трассе в Крынице-Здруй (Польша).

Одиночки (мужчины)

Одиночки (женщины)

Двойки (мужчины)

Общий медальный зачёт

Ссылки 
 Результаты на сайте the-sports.org

1958
Февраль 1958 года
1958 год в Польше
Чемпионаты мира в Польше
Международные спортивные соревнования в Крынице-Здруй